

Cinema 
 Bomber – documentario di Carl Sandburg del 1941, candidato ai Premi Oscar 1942.
 Bomber – film del 1982 diretto da Michele Lupo.
 Bomber – film del 2009 diretto da Paul Cotter

Letteratura 
 Bomber – romanzo di Len Deighton del 1970, noto anche come L'incursione.

Musica 
 Bomber – album dei Motörhead del 1979
 Bomber – singolo dei Motörhead del 1979
 Bomber – singolo de Il Pagante del 2016

Sport 
 Bomber – sinonimo di cannoniere, ovvero attaccante molto abile nel realizzare gol.

Televisione 
 Bomber – programma televisivo in onda su Rete 4.

Altro 
 Bomber – sinonimo di bombardiere.
 Bomber – tipo di giubbotto.

Altri progetti